It's Showtime (film, 1976), Amerikaanse documentairefilm van Fred Weintraub uit 1976
 It's Showtime (film, 1993), Amerikaanse film uit 1993
 It's showtime (televisieserie), Vlaamse televisieserie uit 2017
 It's Showtime (vechtsport), Nederlandse kickboksfranchise (1998-2012)